Seznam velikih mojstrov vitezov Templjarjev.

Opombe 

Veliki mojstri vitezov Templjarjev
Seznami vojaških osebnosti
Srednjeveški vitezi templjarji

bg:Тамплиери#Велики магистри от 1118 г. до 1314 г.